Dwarsgetuigd (schip), plaatsing en oriëntatie van de zeilen van een schip
Dwarsgetuigd (molen), plaatsing en oriëntatie van het gevlucht van een windmolen